Папулис — греческая фамилия. Известные носители:

 Папулис, Афанасиос (1921—2002) — греческий и американский математик и инженер.
 Папулис, Фотис (род. 1985) — греческий и кипрский футболист.